Blood Bank (single) - single van Bon Iver
 Blood Bank (ep) - ep van Bon Iver

Zie ook
 Bloedbank